Affental ist der Name folgender Orte:

 Affental (Bühl), Ortsteil der Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Affental (Gemeinde Naas), Ortschaft (Katastralgemeinde Affenthal) der Gemeinde Naas, Bezirk Weiz, Steiermark

Affental heißt auch das:

 Arvental, Hochtal des Defereggentals in Osttirol (heute ungebräuchliche Schreibweise)